Леонид Яковлевич Наливайко () — передовик советского железнодорожного транспорта, старший механик путеукладчика путевой машинной станции № 22 треста «Рекпуть» Главного управления пути и сооружений Министерства путей сообщения СССР, Омская область, Герой Социалистического Труда (1959).

Биография 
Родился 1 июля 1927 года в селе Новосёловка Петропавловского района (ныне в Днепропетровской области) в семье украинцев.

В 1943 году пошёл работать на железную дорогу. Работал в управлении строитель-восстановительных работ Южно-Донецкой железной дороги в должности слесаря, электромоториста, шофёра. Прошёл обучение в Яхромской технической школе Министерства путей и сообщения СССР. Работал механиком путеукладчиком на Донецкой, а затем Омской железной дороги. Ему было доверено стать старшим механиком путеукладчика путевой машинной станции № 22 треста «Рекпуть».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за достижение высоких показателей в деле развития железнодорожного транспорта Леониду Яковлевичу Наливайко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Был назначен мастером путевой машинной станции Входной Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. В 1981 году принял участие в длительной командировке, направлен в дружественную Монголию для проведения строительных работ. 

Проживал в городе Омск. Умер 19 ноября 2006 года. Похоронен на кладбище деревни Приветная Омского района.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (01.08.1959);
 орден Ленина (01.08.1959);
 другие медали;
 Почётный железнодорожник Монгольской Народной Республики.

Примечания

Литература 
 Наливайко Леонид Яковлевич // Энциклопедия города Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. — Омск: Издатель-Полиграфист, 2011. — Т. 3: Кн. 2: Л–Я. — 692 с. — С. 157—158. ISBN 978-5-98236-028-1.

Ссылки 
 

Железнодорожники СССР
Почётные железнодорожники
Похороненные в Омской области